Kannauj (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Kannauj (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kannauj